Linea T si può riferire a:

Linea T — linea della metropolitana di Kyoto
Linea T — linea della metropolitana di Nagoya
Linea T — linea della metropolitana di New York in costruzione
Linea T — linea della metropolitana di Osaka
Linea T – nome alternativo della linea Tōzai della metropolitana di Tokyo